Ella – nome proprio di persona femminile

Persone 
 John Ella – violinista e direttore d'orchestra britannico
 Mark Ella – rugbista australiano

Musica 
 Ella – album di Ella Fitzgerald del 1968
 Ella – singolo di Álvaro Soler del 2018

Altro 
 ella – nome commerciale del medicinale Ulipristal acetato
 Ella – asteroide

Altri progetti